75 Eurydike – -asteroide della fascia principale
 Eurydike – variante in greco antico del nome Euridice
 Orpheus und Eurydike – opera lirica in 3 atti e un epilogo composta da Ernst Krenek

Pagine correlate 

Euridice